Чин Мяо или Цзин Мяо, он же Чен Миу (в мандаринском и кантонском произношениях имени) (, ютпхин Zeng2 Miu5, 13 марта 1913 года, Личэн, пров.Шаньдун, Китайская Республика — 1989 год, Тайвань) — кино- и телеактёр, ветеран гонконгского и тайваньского кино, один из наиболее узнаваемых, если не по имени, то «в лицо», гонконгских актёров второго плана 1940—1980-х годов. Отец тайваньского телеактёра Чин Хуна и гонконгской актрисы и модели Чин Ли (не путать с Ли Чин/Ли Цзин).

Обладатель двух призов Golden Horse в номинации «Лучший актёр второго плана» за фильмы «Between Tears and Laughter» (1964) и «Too Late For Love» (1967).

Ранняя карьера Чин Мяо не имела отношения к киноискусству — он планировал стать дизайнером и в 1933 году поступил в академию искусств Синьхуа в Шанхае. Однако после того, как в 1937 разгорелась война между Китаем и Японией, он вернулся на родину и основал труппу, которая играла пьесы патриотического репертуара. К этому же времени относится его первое соприкосновение с кино в фильмах «Любящий муж» и «Буря на границе» (1939—1940).

В конце 1948 года, после рождения дочери, семья Чин перебирается на Тайвань. Одним из первых известных фильмов с участием актёра становится «Буря над Али-Шань» 1949 года, сорежиссёром и сценаристом которой был тогда ещё малоизвестный Чжан Чэ.

Первым фильмом в его гонконгской карьере стали «Весенние ветра» 1957 года, а с 1960 года в течение более чем 20 лет он работает на студии «Shaw Brothers», в сотрудничестве со многими режиссёрами и актёрами, снявшись только за этот период почти в 180 картинах. Войдя в штат в почти 50-летнем возрасте, Чин Мяо не претендовал на главные «боевые» роли, однако занял прочную нишу «патриархов» — пожилых ремесленников, глав клана или семьи, главарей и мудрых мастеров, судей, чиновников и министров, вплоть до императоров — во всех снимаемых студией жанрах художественного кино, включая музыкальные костюмно-исторические драмы в стиле хуанмэй, уся и современное кино (он снимался во многих уся уже упомянутого Чжан Чэ и почти во всех фильмах Чу Юаня 1972—1984 годов), вплоть до эротики и фильмов ужасов.

Из его «фирменных» ролей можно выделить, в частности, неоднократное исполнение роли легендарного Судьи Бао (по крайней мере, в 4-5 фильмах)

После завершения контракта с «Shaw Brothers», актёр продолжал работать с тайваньскими киностудиями, снявшись в своих последних фильмах «Как выбрать невесту для императора» и «Ученики 36 предела Шаолиня» в 1985 году, в возрасте 72 лет.

Всего Чин Мяо снялся более чем в 200 фильмах.

Общественное и профессиональное признание

Книги с главами об актёре 
 2005 — Wu Hao «The Heroes» (серия Shaw Films).

Работы, отмеченные наградами и номинациями кинофестивалей 
Награды тайбэйского кинофестиваля Golden Horse в категории «Лучшая мужская роль второго плана»:
 1964 — Between Tears and Laughter ()
 1967 — Too Late For Love ()

Фильмография

Ранние фильмы (конец 1930-х по конец 1950-х годов)

Фильмы 1960-х годов

Фильмы 1970-х годов

Фильмы 1980-х годов

Примечания

Ссылки 
 
 Чин Мяо на сайте Hong Kong Movie Database
 Чин Мяо на сайте Hong Kong Cinemagic

Актёры Гонконга
Актёры Тайваня
Актёры XX века